TSN ou tsn peut faire référence à :

Code 
TSN ou tsn est un code pouvant désigner :
 TSN,  ;
 tsn, le tswana, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
TSN est un sigle de trois lettres pouvant désigner :
 The Sports Network, chaîne de télévision sportive canadienne en langue anglaise ;
 The Sports Network, agence de presse américaine spécialisée dans les actualités sportives ;
 Thérapie de substitution nicotinique, un traitement qui vise à réduire les symptômes de l'arrêt du tabac ;
 TSN, indice à la bourse de New York (NYSE) du groupe agro-alimentaire américain Tyson Foods ;
 TSN (ukrainien: ), journal télévisé du soir de la chaîne ukrainienne 1+1 ;
 , standards IEEE 802.1 qui ont vocation à ouvrir la voie aux communications déterministes sur les réseaux Ethernet dits « traditionnels » ;
 Tout simplement noir, groupe de rap français des années 90 ;
 Taxe sur les services numériques.